Wasserhochbehälter in Hannover bezeichnet

* Wasserhochbehälter auf dem Lindener Berg, denkmalgeschützter Hochbehälter aus dem 19. Jahrhundert in Hannover-Linden
 Wasserhochbehälter für den Großen Garten, die auf dem Sandberg nordöstlich des Großen Gartens von Hannover-Herrenhausen die barocken Wasserspiele speisten